O músculo abaixador do supercílio é um músculo da cabeça.

Músculos da cabeça e pescoço